Никола́с Эрна́н Гонсало Отаме́нди (; ) — аргентинский футболист, центральный защитник и капитан португальского клуба «Бенфика» и национальной сборной Аргентины.

Биография 
Отаменди дебютировал в Примере за «Велес» в домашнем матче против «Росарио Сентраль» 10 мая 2008 года, выигранном со счётом 2:1. При тренере Уго Токальи Отманеди считался лишь пятым центральным защитником команды, однако всё изменилось с приходом в «Велес» Рикардо Гареки. Отаменди заменил травмированного Вальдо Понсе в основе команды во время Клаусуры 2009, чемпионом которой «Велес» в итоге стал, а сам Отаменди произвёл настолько сильное впечатление своей игрой, что стал призываться Диего Марадоной в сборную Аргентины.

В ходе того турнира в прессе стали появляться сообщения об интересе к Николасу со стороны сильнейших европейских клубов — миланского «Интера», «Фиорентины», мадридского «Реала» и «Ювентуса». Но футболист принял решение остаться в «Велесе».

Со своим клубом Отаменди в 2009 году также принял участие в розыгрыше Южноамериканского кубка. По итогам голосования уругвайское издание El País включило Отаменди в символическую сборную Южной Америки 2009 года.

23 августа 2010 года перешёл в португальский клуб «Порту». В португальском клубе Отаменди на несколько лет стал основным защитником, а команда при его участии смогла завоевать несколько трофеев.

В 2014 году Николас перешёл в «Валенсию» за 12 млн евро. Николас сразу же стал ключевым игроком «летучих мышей», которых тогда возглавлял португальский тренер Нуну, а по итогам сезона аргентинец был признан лучшим защитником года в Примере. В чемпионате Испании он сыграл 35 матчей и забил 6 мячей.

20 августа 2015 года подписал 5-летний контракт с «Манчестер Сити», который тренировал тогда Мануэль Пеллегрини. Сумма трансфера составила 45 млн евро. Таким образом, за год Отаменди «подорожал» на 33 млн. Дебютировал за новый клуб 15 сентября 2015 года в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». 31 октября 2015 года забил первый мяч за «Сити», поразив ворота «Норвича» в матче Премьер-лиги. В «Сити» Отаменди также стал игроком основы, в каждом из своих первых трёх сезонов в английском клубе (2015/16, 2016/17 и 2017/18) он проводил не менее 43 матчей.

28 сентября 2020 года Николас стал футболистом «Бенфики». Контракт действует до 30 июня 2023 года.

Достижения 
«Велес Сарсфилд»
 Чемпион Аргентины: Клаусура 2009

«Порту»
 Чемпион Португалии (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Португалии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Португалии (2): 2011, 2013
 Победитель Лиги Европы: 2010/11

«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (2): 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Англии: 2018/19
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (4): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019

Сборная Аргентины
 Чемпион мира: 2022
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон